Gulja ist ein uigurischer Ortsname in der Volksrepublik China:

 die kreisfreie Stadt Gulja (chinesisch: Stadt Yining 伊宁市) im Kasachischen Autonomen Bezirk Ili des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang, siehe Gulja (Stadt);
 der Kreis Gulja (chinesisch: Kreis Yining 伊宁县) im Kasachischen Autonomen Bezirk Ili des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang, siehe Gulja (Kreis).